Progresso – in filosofia, sviluppo della società umana nella sua storia concepita come un lineare procedere
 Progresso scientifico – processo di avanzamento della scienza
 Progresso tecnico – in economia, processo di acquisizione di conoscenze e abilità che espande l'insieme dei beni in astratto e/o l'insieme delle tecniche di produzione
 Progresso sociale – il miglioramento delle condizioni di vita per una parte maggiore della popolazione

Geografia 
 Progresso – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 Progresso – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America

Sport 
 Progresso – società polisportiva di Castel Maggiore, nella città metropolitana di Bologna
 Progresso – squadra di pallacanestro femminile di Bologna

Pagine correlate 
 Progress

Altri progetti